En 1978, le docteur John Remmers démontre qu'une occlusion pharyngée est à l'origine de la pathologie du syndrome d'apnées du sommeil.

Liens externes  
  
  
  

Pneumologue
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)